Orgreave – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire
 Orgreave – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire